Jorge Silva (ciclismo)
 Jorge Silva (futebolista)
 Jorge Silva (médico)

Desambiguações de antropônimos